Мэри Уэллс: Уэллс, Мэри (1943—1992) — американская певица, автор-исполнитель.
 Уэллс, Мэри (настоящее имя Мэри Уэллс Лоуренс; род. 1928) — американский предприниматель-рекламист.